Harald von Freiherr Loudon (1876-1959) est un ornithologue qui participa à une expédition de Nicolai Alekseyivich Zarudny, en Perse.

Notes

Liens externes 
 
 
 

Ornithologue allemand
Naissance en avril 1876
Naissance dans le gouvernement de Livonie
Décès en janvier 1959
Décès à Berlin
Décès à 82 ans